Catllar intervient dans :

 Catllar, une commune française.
 El Catllar, une commune de Catalogne, en Espagne.

Homonymie